«Челік» може означати:

Спортивні клуби 

 Челік (Никшич)
 Челік (баскетбольний клуб, Зеніца)
 Челік (футбольний клуб, Зеніца)